DSS — аббревиатура. Может означать:
 DSS-1 — протокол телефонной сигнализации в цифровой сети ISDN.
DSS консоль - Системная консоль (устройство со множеством кнопок) для управления, программирования АТС. (англ. Direct Station Selection)
 Системы поддержки принятия решений ().
 Стандарт для цифрового хранения речи ().
 () — американcкий стандарт спутникового телевидения.
 Digital Sound System — программа для записи и воспроизведения звука в MS-DOS
 Digital Signature Standard — американский стандарт для цифровой подписи.
 Digitized Sky Survey — Цифровая версия фото атласов ночного неба.
 Digital Spread Spectrum — цифровой спектр распространения (цифровой расширенный спектр).
 Disney Sound Source — одна из версий Covox, внешней звуковой платы для ПК.
 Dynamic Spectrum Sharing - динамическое распределение спектра.